Завальський Олександр Васильович (3 листопада 1957, Київ) — український актор театру, кіно та дубляжу, режисер, педагог. Заслужений артист України (2018).
 Завальська Анна Олександрівна  (16 червня 1982, Київ) — українська співачка, екс-солістка поп-дуету «Алібі», автор пісенних текстів, ведуча і телеведуча.

Див. також 
 Завальська сільська рада